

Parteien und Wählergruppen

Wahlen des Kreistags / Städteregionstags

Landkreis Aachen

Kreistagswahlen von 1946 bis 1969 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Landkreis Monschau

Kreistagswahlen von 1946 bis 1969 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Kreis Aachen

Kreistagswahlen von 1972 bis 2004 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Landrats

Städteregion Aachen

Städteregionstagswahlen seit 2009 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Städteregionsrats/Städteregionsrätin

Wahlen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Aachen

Alsdorf

Stadtratswahlen 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Alsdorf, Bettendorf und Hoengen zur neuen Stadt Alsdorf zusammengeschlossen.

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Baesweiler 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Baesweiler, Oidtweiler, Puffendorf und Setterich zur neuen Gemeinde Baesweiler zusammengeschlossen. Gleichzeitig wurde der Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg aufgelöst und Baesweiler dem Kreis Aachen zugeordnet. Am 14. Januar 1975 verlieh die Landesregierung das Stadtrecht.

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Eschweiler 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Dürwiß, Kinzweiler, Laurenzberg, Lohn und Weisweiler in die Stadt Eschweiler eingegliedert.

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Herzogenrath 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Herzogenrath, Kohlscheid und Merkstein zur neuen Stadt Herzogenrath zusammengeschlossen.

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Monschau 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Höfen, Imgenbroich, Kalterherberg, Konzen, Monschau, Mützenich und Rohren zur neuen Stadt Monschau zusammengeschlossen.

Stadtratswahlen 

Bei den Wahlen 1952 und 1956 konnte jeder Wähler bis zu 6 Stimmen abgeben. Bei den Wahlen 1961, 1964 und 1969 konnte jeder Wähler bis zu 3 Stimmen abgeben.

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Roetgen

Gemeinderatswahlen 

Bei den Wahlen 1952 und 1956 konnte jeder Wähler bis zu 6 Stimmen abgeben. Bei den Wahlen 1961 und 1964 konnte jeder Wähler bis zu 3 Stimmen abgeben.

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Simmerath 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Eicherscheid, Kesternich, Lammersdorf, Rurberg, Simmerath, Steckenborn und Strauch zur neuen Gemeinde Simmerath zusammengeschlossen.

Gemeinderatswahlen 

Bei den Wahlen 1952 und 1956 konnte jeder Wähler bis zu 6 Stimmen abgeben. Bei den Wahlen 1961, 1964 und 1969 konnte jeder Wähler bis zu 3 Stimmen abgeben.

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Stolberg 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Breinig, Gressenich, Venwegen und Zweifall in die Stadt Stolberg eingegliedert.

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Würselen 

Mit dem Aachen-Gesetz wurden zum 1. Januar 1972 Bardenberg und Broichweiden in die Stadt Würselen eingegliedert.

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Anzahl und Prozent

Sitzverteilung

Wahlen des Bürgermeisters

Literatur 
 
 
 1946: 
 1948:

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
 1948: 
 1952: 
 1956: 
 1961: 
 1964: 
 1969: 
 1975: 
 1979: 
 1984: 
 1989: 
 1994: 
 1999:
 
 
 2004:
 
 
 2009:
 
 
 2014:

Weblinks 
 
 
(Am Wahlabend können hier die einlaufenden, lokalen Ergebnisse bis auf die Ebene der Stimmbezirke (Wahllokale) live verfolgt werden.)

Einzelnachweise 

Aachen
Kommunalwahlen